Ellan Vannin bezeichnet:

die Isle of Man auf Manx-Gälisch
Ellan Vannin (Schiff), ein nach der Insel benanntes Schiff